Республика Кипр располагает двумя различными военно-морскими подразделениями — Командованием ВМС Национальной гвардии  и Портовой и Морской полицией Кипра (Береговая охрана). Оба подразделения располагают боевыми единицами, но выполняют различные миссии. Если Командование ВМС находится в непосредственном подчинении Министерства обороны, то Морская и Портовая полиция — в ведении Полицейского управления.

Военно-морские силы Кипра 

 
Основной задачей военно-морских сил Кипра является защита целостности и неприкосновенности территориальных вод Республики Кипр.
Организационно все подразделения и вспомогательные части ВМС подчинены Военно-морскому командованию Национальной Гвардии Кипра. Структурно оно в себя включает:
 Командование боевых кораблей (флот)
 Командование береговых батарей (береговая артиллерия)
 Командование подводных разрушений (боевые пловцы)
 Командование берегового наблюдения (РЛС)
 Командование военно-морской базы

Состав ВМС Кипра (по состоянию на 2008 г.)  

Помимо этого ВМС располагают 11 пластико-надувными моторными катерами типа «Mostro» и «Barracuda», 3 мобильными береговыми батареями противокорабельных систем «Exoset» (в каждой батарее по 1х2 ПУ ПКР, 1 РЛС, 1 МЗ), береговыми РЛС и отдельным подразделением боевых пловцов (OYK).

Основным пунктом базирования боевых единиц ВМС Кипра является недавно оборудованная база «Генерал-лейтенант Евангелос Флоракис», неподалёку от приморского поселка Зиги.

Согласно последним публикациям греческой прессы, Израиль предложил Кипру значительно усилить свои ВМС постройкой 2х кораблей с дальностью действия до 3200 морских миль, максимальной скоростью 32 уз., вооруженными скорострельными артиллерийскими орудиями, противокорабельными и противовоздушными ракетными системами и вертолетной площадкой.

Командующие ВМС 
 Капитан Николас Георгиу - 09.2000 г. -10.07.2002 г. (погиб в авиакатастрофе)
 Капитан Евангелос Валвис - 07.2002 г. - 20.08.2008 г.
 Капитан Андреас Иоаннидис - с 20.08.2008 г. – 11.07.2011 г. (погиб во время взрыва склада боеприпасов на ВМБ «Евангелос Флоракис»)
 Капитан Георг Питсиакос - с 11.07.2011 г.

Флаги кораблей и судов

Портовая и морская полиция Кипра (или Береговая Охрана) 

На Портовую и Морскую полицию Кипра возложены следующие задачи:
 Безопасность портов, территориальных вод и береговой линии
 Борьба с терроризмом
 Борьба с пиратством
 Борьба с перевозками наркотиков
 Борьба с нелегальной миграцией
 Борьба с контрабандой
 Борьба с незаконным рыболовством
 Морская безопасность
 Поиск и спасение

Все катера Портовой и Морской полиции Кипра на своих бортах имеют буквенные префиксы PV- (Patrol Vessel — патрульное судно) и PL- (Patrol Launch — патрульный/полицейский катер)

Катера Портовой Полиции КипраThe Naval Institute Guide to Combat Fleets of the World: Their Ships, Aircraft, and Systems By Eric Wertheim Published by Naval Institute Press, 2007 ISBN 1-59114-955-X, 9781591149552 

Согласно последним материалам кипрской прессы в 2010 году ожидается поступление ещё 2-х скоростных патрульных катеров  для нужд Морской полиции, а в целом предполагается строительство 6-и катеров как для нужд Морской полиции так и ВМС страны .

См. также 
 Военно-морские силы Греции

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Военно-морского командования Национальной Гвардии Кипра
 Официальный сайт Морской и Портовой полиции Кипра 
 ВМС Кипра в 1964—1974 гг.

К
Национальная гвардия Республики Кипр